Granaglionesi – abitanti di Alto Reno Terme
Granaglionesi – abitanti di Granaglione